Gunslinger — тринадцатый студийный альбом американского кантри-певца Гарта Брукса, выпущенный 25 ноября 2016 года.
Альбомный лид-сингл «Baby, Let's Lay Down and Dance» вышел 13 октября 2016 года.

Коммерческий успех 
Альбом дебютировал на позиции № 4 в кантри-чарте Top Country Albums и на позиции № 25 в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 19,000 копий.
К марту 2018 года общий тираж альбома составил 146,700 копий в США.

Список композиций

Чарты

Синглы

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Гарта Брукса
Кантри-альбомы